Foc (element), percebut com una substància pura i homogènia que constituïa un dels elements primordials de la natura
 Foc, combustió del materials
 Foc, unitat de recompte de població, vegeu fogatge
 Foc forestal, propagació del foc sense control a través d'una superfície forestal ja sigui arbrada o no
 Focs artificials, espectacles amb pólvora i petards
 Arquitectura: Llar de foc
 Armament: 
 Foc grec
 Arma de foc, arma que llança projectils a distància gràcies als gasos originats per una deflagració
 Foc follet per a les emanacions de gasos inflamables
 Geografia: 
 Terra del Foc, arxipèlag de l'extrem sud d'Amèrica
 Estació de Foc, 
 Foc Nou, revista en llengua catalana sobre l'actualitat social i de l'Església des d'una òptica cristiana